Petko Petkov (voetballer) (1946-2020), Bulgaars voetballer
 Petko Petkov (volleyballer) (1958), Bulgaars volleyballer